Krishna bezeichnet
 eine hinduistische Gottheit, siehe Krishna
 einen Fluss in Indien, siehe Krishna (Fluss)
 einen Distrikt im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh, siehe Krishna (Distrikt)
 eine ehemals als Mondkrater gegoltene Oberflächenstruktur auf dem Mond, siehe Krishna (Mondkrater) 

Krishna ist der Familienname folgender Personen:
 Amalendu Krishna, indischer Mathematiker
 Arvind Krishna (* 1962), US-amerikanisch-indischer Manager
 Gopi Krishna (1903–1984), indischer Yogi, Mystiker, Gelehrter und Autor
 M. R. Krishna (* 1924), indischer Politiker
 Roy Krishna (* 1987), fidschianischer Fußballspieler
 S. M. Krishna (* 1932), indischer Politiker
 V. R. Raghava Krishna (* 1987), indischer Sänger

Siehe auch:
 Hare Krishna